Ексохи () може да се отнася за:

 Възмен, село в дем Неврокоп, Гърция, с гръцко име Ексохи;
 Ексохи, село в дем Егялия, Гърция;
 Ексохи, село в дем Катерини, Гърция;
 Ексохи, село в дем Пилеа-Хортач, Гърция.